Quillén o Quillen (mapudungun: quilleñ, "campo de frutillas" o "frutillar") puede referirse a:

Lugares en Argentina:
 Quillén (Argentina); localidad cercana a Aluminé, Provincia de Neuquén, Argentina;
 Río Quillen; cercano al anterior, en el parque nacional Lanín, apto para la pesca deportiva;
 Lago Quillén; cercano al anterior río de Argentina;
Lugares en Chile:
 Río Quillén; río de la  Región de la Araucanía;
 Quillén (estación); localidad y estación ferroviaria ubicada entre Perquenco y Lautaro,  Región de la Araucanía; 
 Quillén (Carahue); localidad de la comuna de Carahue,  Región de la Araucanía; 
 Quillén (comuna), antigua comuna
 Estero Quillén (Carahue); cercano al anterior;
 Río Quillén (Lonquimay); pequeño afluente del Río Biobío en la comuna Lonquimay; 
  Estero Quillén (Loncoche); estero de la comuna chilena de Loncoche,  Región de la Araucanía;
 Estero Quillén (Los Lagos); en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos.

Eventos históricos:
 Las Paces de Quillén, más conocidas como Parlamento de Quillín (1641), acordadas entre mapuches y españoles junto al Río Quillén, Chile;
 El Parlamento de Quillín (1647);
 El Parlamento de Quillín (1649).